Charles Bourgeois (1878-1941), architecte français ;
 Charles Bourgeois (1879-1940), homme politique canadien ;
 Charles Bourgeois (1917-1976), poète français ;
 Charles Bourgeois (1959-), joueur canadien de hockey sur glace.